Enejew ist der Familienname folgender Personen:

 Magomed Alijewitsch Enejew (1897–1928), balkarisch-sowjetischer Kommunist
 Timur Magometowitsch Enejew (1924–2019), balkarisch-russisch-sowjetischer Physiker und Mathematiker